Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 1 апреля в 10:41 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 20:27.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, комплексное плавание, женщины